Edmund Brisco Ford – genetista ecologico britannico
 Gerald Brisco – ex wrestler statunitense
 Jack Brisco – wrestler statunitense
 Valerie Brisco-Hooks – ex velocista statunitense
 Wes Brisco – wrestler statunitense
 Brisco, pseudonimo di British Alexander Mitchell – rapper statunitense